Сан Рафаел Лома Бонита има више значења:

 Сан Рафаел Лома Бонита (Тулансинго де Браво), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Рафаел Лома Бонита, Ехидо Тулансинго (Тулансинго де Браво), насеље у савезној држави Идалго у Мексику